Swing volley é um golpe usado no tênis que pode ser dado tanto de backhand quanto de forehand. A bola é golpeada ainda no ar, sem picar, fazendo o movimento de topspin, de baixo para cima. É um golpe extremamente difícil, que normamente serve para matar o ponto. É bastante utilizado também quando o adversário devolve uma bola fácil e de meia-altura, no meio da quadra.

Terminologia do tênis